Marinescu ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Marinescu (* 1982), rumänische Kunstturnerin
 Constantin Marinescu (* 1923), rumänischer Fußballspieler
 George Marinescu (~1940–2011), rumänischer Journalist
 Gheorghe Marinescu (1863–1938), rumänischer Neurologe und Neuropathologe
 Ion Marinescu (* 1928), rumänischer Politiker (PMR/PCR)
 Laurențiu Marinescu (* 1984), rumänischer Fußballspieler
 Lucian Marinescu (* 1972), rumänischer Fußballspieler
 Lucia Țeposu-Marinescu (* 1935), rumänische Archäologin
 Marian-Jean Marinescu (* 1952), rumänischer Politiker und MdEP für Rumänien
 Mihai Marinescu (Politiker) (1917–2000), rumänischer Politiker (PCR)
 Mihai Marinescu (* 1989), rumänischer Rennfahrer
 Tecla Marinescu (* 1960), rumänische Kanutin
 Vasile Marinescu (* 1976), rumänischer Fußballschiedsrichterassistent